Baird peut désigner :

Patronyme

 Absalom Baird (1824-1905), major général de l'Union ;
  (1757 - 1828), général britannique ;
 Diora Baird (née en 1983), actrice américaine ;
 Edith Baird (1859-1924),  compositrice d'échecs britannique ;
 Ed Baird (né en 1958), marin américain ;
 Eugenie Baird (1923-1988), chanteuse de jazz américaine ;
 George Frederick Baird (1851 - 1899), homme politique canadien ;
 George Thomas Baird (1847 - 1917), homme politique canadien ;
 Harry Baird (1931-2005), acteur britannique ;
 Henry S. Baird (1800-1875), homme politique américain ;
 John Baird, (né en 1969), homme politique canadien ;
 John Logie Baird (1888-1946), ingénieur écossais, connu pour avoir inventé un des premiers systèmes de télévision ;
 Mary Baird (1907-2009), infirmière irlandaise et administratrice des services de santé ;
 Patrick Baird, mort en 1761, officier de la Royal Navy britannique ;
 Robert L. Baird, scénariste américain ;
 Roger Baird (né en 1960), joueur écossais de rugby à XV ;
 Scott Baird (né en 1951), curleur américain ;
 Spencer Fullerton Baird (1823-1887), ornithologue et ichtyologiste américain qui a donné son nom au :
 Bécasseau de Baird ;
 Bruant de Baird ;
 Tapir de Baird ;
 Stuart Baird (né en 1947), réalisateur américain ;
 Tadeusz Baird (1928-1981), compositeur polonais.
 William MacFunn Baird (1817-1872), zoologiste américain, auteur de travaux avec son frère, Spencer Fullerton Baird.
 William B. Baird (1803-1872), zoologiste britannique.

Toponyme
 Baird, ville du Texas.